A 2014-es francia rali (hivatalosan: Rallye de France – Alsace 2014) volt a 2014-es rali-világbajnokság tizenegyedik versenye. Október 3. és 5. között került megrendezésre, 18 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 303,63 kilométert tett ki. A 91 indulóból 75 ért célba.

Szakaszok

Szuperspeciál (Power Stage)

Végeredmény

Külső hivatkozások 
A verseny hivatalos honlapja 
Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Franciaország
Autóversenyzés Franciaországban